Rezultati Prvenstva Avstralije 1930 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Daphne Akhurst je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Daphne Akhurst (prvakinja)
  Louise Bickerton (polfinale)
  Sylvia Harper (finale)
  Marjorie Cox (četrtfinale)
  Katherine Le Mesurier (drugi krog)
  Mall Molesworth (drugi krog)
  Emily Hood (prvi krog)
  Gladys Toyne (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1930